Склерит — щільна ділянка кутикули у членистоногих
 Склерит — запалення склери